Стаменов — фамилия; имеет женскую форму Стаменова.

 Стаменов, Александр (1905—1971) — болгарский живописец-пейзажист, плакатист XX века.
 Стаменов, Иван (1893—1976) — болгарский дипломат, советский агент.
 Стаменов, Бояна (род. 1986) — представительница Сербии на конкурсе песни Евровидение 2015 с песней Beauty Never Lies.